Prochnik beschreibt

 den österreichischen Botschafter Edgar Leo Gustav Prochnik
 den US-amerikanischen Literaturwissenschaftler und Essayist George Prochnik
 das polnische Dorf Próchnik